Regnard ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Regnard (1897–1962), österreichischer Fußballspieler
 Jean-François Regnard (1655–1709), französischer Lustspieldichter
 Paul Regnard (1850–1927), französischer Mediziner
 Phélise Regnard (ca. 1424–1474), Mätresse des französischen König Ludwig XI.

Sonstiges:
 Régnard Peaks, Gebirgsgruppe im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Renard